Grósz Ernő (1833–1900) a késmárki Líceum igazgatója.
Galló Ernő (eredetileg Grosz; 1899–1975) szakszervezeti vezető, nyomdász.
Grosz Ernő debreceni reál gimnáziumi tanár.